Элгин-стрит  — название улиц

 Элгин-стрит, Оттавская дорога № 91 — улица в центральной части г. Оттава.
 Элгин-стрит — улица в Гонконге.